Höcht steht für:

 Höcht (Steinfeld), Ortsteil der Gemeinde Steinfeld (Schleswig), Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

Höcht ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Höcht (1906–1992), deutscher Bergsteiger und Kameramann
 Johann Baptist Höcht (1870–1950), Weihbischof in Regensburg
 Johannes Maria Höcht (1901–1966), deutscher Publizist
 Theodor Höcht (1650–1720), Markgräflich Baden-Durlachischer Buchdrucker, siehe Theodor Hecht (Drucker)